Die Reihe der Bischöfe der Brüder-Unität (Böhmische Brüder) beginnt mit der Ordination des im Jahr 1467 auf der Synode in Lhotka zum Priester gewählten Matthias von Kunwald.

Nach dem Tod des letzten Bischofs des böhmisch-mährischen Zweiges der Brüder-Unität, Johann Amos Comenius, ordinierte der Berliner Hofprediger und Senior (Bischof) des polnischen Zweiges, Daniel Ernst Jablonski, am 13. März 1735 in Berlin David Nitschmann. Nitschmann entstammte einerseits selbst der Tradition der Böhmischen Brüder, gehörte andererseits aber seit seiner Auswanderung nach Sachsen zu der von Nikolaus Ludwig von Zinzendorf in Herrnhut gegründeten Gemeinschaft. Mit ihm beginnt die Reihe der Bischöfe und Bischöfinnen der Evangelischen Brüder-Unität und die kirchenrechtliche Legitimierung der Herrnhuter Bewegung als Erneuerte Brüder-Unität.

Bischöfe der Brüder-Unität (Böhmische Brüder) 1467–1734

Bischöfe und Bischöfinnen der (Erneuerten) Brüder-Unität 1735–2018

1735 – 1760

1764 – 1857

1857 – 1957

1957 – 2018

Quellen 
 Józef Łukaszewicz: O kościołach Braci Czeskich w dawnéj Wielkiejpolsce. Posen 1835, S. 361–387.
 Joseph Theodor Müller: Geschichte der Böhmischen Brüder. I. Band: 1400–1528, Herrnhut 1922, II. Band: 1528–1576. Herrnhut 1931, III. Band: Die polnische Unität 1548–1793. Die böhmisch-mährische Unität 1575–1781, Herrnhut 1931.
 John Taylor Hamilton, Kenneth Gardiner Hamilton: Die erneuerte Unitas Fratrum 1722–1957. Geschichte der Herrnhuter Brüdergemeine. Band 2, Herrnhuter Verlag, Herrnhut 2003, ISBN 3-931956-14-8.

Einzelnachweise 

Brudergemeine
!